Stati Uniti d'America
East Haven – città della Contea di New Haven, Connecticut
East Haven – città della Contea di Essex, Vermont